Olaszország
Ceva, település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében

Más
Ceva-tétel, trigonometriai fogalom